Литвинов, Александр:
 Литвинов, Александр Александрович (1926—2018) — советский борец классического стиля.
 Литвинов, Александр Аркадьевич (1898—1977) — советский кинорежиссёр.
 Литвинов, Александр Васильевич (1949—2017) — доктор медицинских наук, профессор.
 Литвинов, Александр Георгиевич (род. 1950) — российский кинопродюсер, лауреат Государственной премии РФ.
 Литвинов, Александр Иванович (1853—1932) — русский генерал.
 Литвинов, Александр Михайлович (известен как Веня Д’ркин; 1970—1999) — русский поэт, музыкант, рок-бард.